Les Sauvages, œuvre pour clavecin de Jean-Philippe Rameau.
 Les Sauvages,  de l'opéra de Jean-Philippe Rameau Les Indes galantes.
 Les Sauvages, commune du département du Rhône.
 Les Sauvages (titre original ), série télévisée américaine de 2004.
 Les Sauvages, série télévisée française de 2019.